B 160 bezeichnet:
 die Bundesstraße 160 in Deutschland
 die Berchtesgadener Straße in Österreich

Abkürzung